Парламентские выборы в Бенине проходили 17 февраля 1991 года и стали первыми многопартийными выборами, начиная с 1964 года. В результате Союз за триумф демократического обновления набрал наибольшее число голосов, получив 12 из 64 мест парламента. Явка составила 51,7%.

Results

Примечания 

Февраль 1991 года
Бенин
Выборы в Бенине
1991 год в Бенине